Лалли́-Толенда́ль ():

 Лалли-Толендаль, Томас Артур де (1702—1766) — французский генерал времён Семилетней войны, командовавший вооружёнными силами Французской Индии.
 Лалли-Толендаль, Трофим Жерар (1751—1830) — французский политический деятель, депутат Национального собрания.